

Patronyme
 Ann Dunham (1942-1995), anthropologue américaine ;
 Dave Dunham (1964-), coureur de fond américain ;
 Duwayne Dunham, réalisateur et monteur américain ;
 Evan Dunham (1981-), pratiquant de MMA américain ;
 Jeff Dunham (1962-), humoriste et ventriloque américain ;
 Katherine Dunham (1909-2006), danseuse, chorégraphe et auteur de chansons afro-américaine ;
 Kingsley Charles Dunham (1910-2001) géologue et minéralogiste britannique ;
 Lena Dunham (1986-), actrice américaine ;
 Mike Dunham (1972-), ancien joueur américain de hockey sur glace professionnel ;
 Mikel Dunham (1948-), historien, écrivain, photographe, tibétologue américain ;
 Stephen Dunham (1964-2012), acteur américain ;
 Theodore Dunham, Jr. (1897-1984), astronome et physicien des États-Unis ;
 William Dunham, mathématicien américain et auteur américain ;
 Phil Dunham, (1885-1972), acteur américain.

Toponyme
 Dunham est une ville du Québec, située dans la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, dans la région administrative de la Montérégie.

Fiction
 Olivia Dunham, est un personnage de la série télévisée américaine Fringe.

Entreprise
 Katherine Dunham Company est une compagnie américaine de danse contemporaine créée par la danseuse et chorégraphe afro-américaine Katherine Dunham.

Homonymie de patronyme